Листкова жаба (Eleutherodactylus) — рід земноводних підродини Листкові жаби родини Листкові жаби. Має 186 видів.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 1 до 8,8 см. Спостерігається статевий диморфізм: самиці більші за самців. Голова невелика. Морда дуже коротка. Є великі очі з горизонтальними зіницями. Тулуб стрункий. Помітні зовнішні залози. Кінцівки витончені з 3—5 пальцями. У різних видів перетинки на пальцях розвинені не однаково. У забарвлені переважають сірі, коричневі, бурі, бежеві кольори.

Спосіб життя 
Полюбляють здебільшого тропічні та субтропічні ліси, місцини біля водойм. Ведуть напівдеревний або наземний спосіб життя. Активні у присмерку та вночі. Живляться різними безхребетними.

Парування відбувається пахвовим амплексусом. Самиці відкладають яйця у воду. У цих земноводних відбувається прямий розвиток жабенят, без личинкової стадії.

Розповсюдження 
Мешкають у південних штатах США, Мексиці. Белізі, Гватемалі, Антильських островах.

Види

Джерела 
 Lynch, J. D. and W. E. Duellman. 1997. Frogs of the genus Eleutherodactylus in Western Ecuador: systematics, ecology, and biogeography. Special Publication of the University of Kansas 23: 1-236.
 Rittmeyer, E. N.; Allison, A.; Gründler, M. C.; Thompson, D. K.; Austin, C. C. (2012). «Ecological Guild Evolution and the Discovery of the World's Smallest Vertebrate». In Etges, William J. PLoS ONE 7 (1): e29797.

Земноводні Північної Америки
Земноводні Центральної Америки
Листкові жаби